Dobrovnik je lahko:

Dobrovnik, naselje v občini Dobrovnik
Dobrovnik, zaselek pri Libeličah
Dobrovnik, priimek